Красная вдова:
 Красная вдова — американский драматический сериал 2013 года.
 Красная вдова — паук, вид чёрных вдов.